Neureiter ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand von Neureiter (1893–1946), Medizinalbeamter 

Siehe auch:
 Neureuter